Dion puede referirse a:

Ciudades 
La ciudad de Díon, de la Antigua Grecia.
La ciudad de Dión, otra ciudad de la Antigua Grecia, situada en la península Calcídica.

Personajes

Nombre
Dion Casio, historiador y senador romano.
Dion de Siracusa, tirano de Siracusa.
Dion Crisóstomo, orador, escritor, filósofo e historiador griego del Imperio romano.
Dion Boucicault, dramaturgo estadounidense de origen irlandés.
Dion DiMucci, cantante y músico estadounidense.
Dion Fortune, ocultista y escritora británica.
Dion Glover, jugador estadounidense de baloncesto.

Apellido
Céline Dion, cantante franco-canadiense.
Renaud Dion, ciclista francés.
Stéphane Dion, político canadiense, actual líder del Partido Liberal de Canadá.

Productos
Dion Resakapsulus, complemento alimenticio para prevenir la resaca antes de que aparezca.